

Personnalités 
Robert Hill est le nom de plusieurs personnalités anglo-saxonnes, notamment :
 Robert Hill (1899-1991), biochimiste anglais ;
 Robert C. Hill (1917-1978), diplomate américain ;
 Robert F. Hill (1886-1966), cinéaste américain d'origine canadienne ;
 Robert Gardiner Hill (1811-1878), un aliéniste britannique ;
 Robert Hill (né en 1953), claveciniste et pianiste américain.

Personnages de fiction 
 Robert « Bobby » Hill, un personnage de la série de dessin animé Les Rois du Texas.

Voir aussi